Lawal ist der Familienname folgender Personen:

 Adeshina Lawal (* 1984), nigerianischer Fußballspieler
 Amadou Lawal (1944–2018), nigrischer Lehrer und Politiker, siehe Amadou Laoual
 Amina Lawal (* 1972/3), nigerianische zum Tode Verurteilte
 Chékou Koré Lawal (* 1957), nigrischer General, siehe Chékou Koré Lawel
 Gani Lawal (* 1988), US-amerikanisch-nigerianischer Basketballspieler
 Garba Lawal (* 1974), nigerianischer Fußballspieler
 Mudashiru Lawal (1954–1991), nigerianischer Fußballspieler
 Muhammed Lawal (* 1981), US-amerikanischer Ringer
 Oladimeji Lawal (* 1971), nigerianischer Fußballspieler
 Olaseni Lawal (* 1986), US-amerikanisch-nigerianischer Basketballspieler
 Raheem Lawal (* 1990), nigerianischer Fußballspieler
 Tobias Lawal (* 2000), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Lawall, Laval